Graph oder Graf (griechisch  „Schrift“) steht für:

 der Graph
 Funktionsgraph, eine Darstellung einer mathematischen Funktion
 Graph (Graphentheorie), eine aus Knoten und Kanten bestehende Struktur
 ein Diagramm,
 insbesondere ein Liniendiagramm

 das Graph
 Graph (Linguistik), kleinste graphische Einheit eines Schriftsystems

Der Wortbestandteil -graph oder -graf in Fremdwörtern steht für:
 die Bedeutung „schreiben“ oder „zeichnen“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#graph

Siehe auch:
 HMS Graph, ein britisches U-Boot
 Graphenintegrations-Plattform GIP
 Graf (Begriffsklärung)
 Graaf
 Graaff